Гааг () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Гааг, Вольфганг (род. 1943) — немецкий валторнист и музыкальный педагог.
 Гааг, Лотти ван дер (1923—1999) — нидерландская художница и скульптор.
 Гааг, Дмитрий Владимирович (род. 1971) — казахский спортсмен-триатлет.
 Гааг, Фёдор Егорович (1836—1875) — доктор медицины; доцент Московского университета.
 Гааг, Флориан (род. 1971) — немецкий режиссёр и сценарист.

Примечания